Каталог Кёхеля — это полный список произведений Вольфганга Амадея Моцарта в хронологическом порядке. Обычно обозначается аббревиатурой K или KV.

 K. — нумерация, указанная в первом издании Хронологического и тематического каталога всех работ Вольфганга Амадея Моцарта Людвига фон Кёхеля,  (Лейпциг, 1862)
 K6. — нумерация, указанная в шестом издании Хронологического и тематического каталога всех работ Вольфганга Амадея Моцарта Людвига фон Кёхеля (Висбаден, 1964)
 Название — как указано в международной нотной библиотеке IMSLP 
 Инструментовка — используемая в произведении инструментовка
 Тональность — основная тональность произведения
 Дата — год(ы) написания произведения или аранжировки, если известны
 Жанр — произведения сгруппированы по следующим категориям: Театральное, хоровое (для нескольких голосов), вокальное (для одного голоса), оркестровое, камерное и для клавишных
 Примечания — полнота произведения, авторство и прочие заметки

История 

К настоящему моменту было выпущено восемь редакций каталога. Основные изменения и нововведения были внесены в третьей и шестой редакции.
 Первая редакция списка всех произведений Моцарта (К1), составленного Людвигом фон Кёхелем, вышла в 1862 году под заголовком «Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts» («Хронологический и тематический каталог полных музыкальных произведений Вольфганга Амадея Моцарта»). В каталоге были перечислены все известные Кёхелю произведения Моцарта с номера 1 (фрагмент для клавесина, написанный Моцартом в детстве) по 626 (Реквием).
 Вторая редакция была выпущена в 1905 году Полем фон Вальдерзее и содержала по большей части незначительные исправления и добавления.
 Существенные изменения были внесены в третью редакцию каталога (К³), составленную Альфредом Эйнштейном в 1936 году. Эйнштейн внёс исправления в хронологический порядок, убрал некоторые произведения, являвшиеся подделками, а также добавил новые произведения, неизвестные Кёхелю. Кроме того, он добавил в хронологическую схему неполные и утерянные произведения (Кёхель первоначально поместил их в приложение в неупорядоченном виде). Номера произведений, данные Кёхелем, не могли быть изменены, так как на них ссылались в литературе. Поэтому для того, чтобы сохранить хронологический порядок, новые номера были вставлены между старыми путём приписывания малых латинских букв. Спустя 10 лет, в 1946 году, была выпущена исправленная версия третьей редакции.
 Четвёртая и пятая редакции, выпущенные в 1958 и 1961 году соответственно, не содержали никаких изменений по сравнению с третьей редакцией 1946 года.
 Шестая редакция каталога (К6), подготовленная Францем Гиглингом, Гердом Сиверсом и Александром Вайнманом, была выпущена в 1964 году. В этой редакции была продолжена традиция приписывания к номерам малых букв для вставки новых произведений. Для того, чтобы добавить произведение между двумя другими, уже пронумерованными малыми буквами, к номеру дополнительно приписывалась большая латинская буква.
 Седьмая и восьмая редакция представляют собой перепечатку шестой без каких-либо изменений.

Ссылки 
 Каталог Кёхеля , англ.

См. также 
 BWV — аналогичный каталог работ Иоганна Себастьяна Баха

1862 год в музыке
Каталоги музыкальных произведений